Tien Tsin, oude naam van Cossack in Australië
 Tien Tsin Harbour, oude naam van Port Walcott, nabij Cossack
 Tien-Tsin of Tientsin, oude naam van Tianjin in China